Hidden Arithmetic es el sexto trabajo musical realizado por la banda de emo y screamo Indian Summer, lanzado en 2006 bajo el sello discográfico Future Recordings.

Canciones 

 Aren't you an angel
 Reflections on milkweed
 Millimeter
 Untitled 1
 Woolworm
 Intro
 Sugar pill - Aren't you an angel
 Black/touch the wings of an angel... doesn't mean you can fly - Millimeter
 Orchard
 Your train is leaving - Truman
 Untitled 2
 Angry son

Enlaces externos 

 Myspace oficial de Indian Summer

Álbumes de Indian Summer
Álbumes en inglés